VN-conferentie inzake Duurzame Ontwikkeling, een VN-conferentie in Rio de Janeiro in 2012.
 VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling, een VN-conferentie in Rio de Janeiro in 1992.